Miejscowości w USA:
 Edgefield – wieś w stanie Luizjana, w parafii Red River
 Edgefield – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Edgefield
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Edgefield (ang. Edgefield County) – w stanie Karolina Południowa
W Wielkiej Brytanii:
 Edgefield – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)